Photedes fasciata är en fjärilsart som beskrevs av Krulikovski. Photedes fasciata ingår i släktet Photedes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
fasciata